Садок — зменшена форма до сад
 Садок (саж, коєць) — клітка або ящик для відгодівлі свійської худоби чи птиці
 Садок (саж, кіш) — плетений кошик для поміщення живої риби

Топоніми 

 Садок — село Великоолександрівського району Херсонської області

Див. також 
 Дитячий садок
 Сад (значення)
 Ботанічний сад
 Баронч Садок